Nokia 2652 — стільниковий телефон фірми Nokia. Відноситься до лінійки телефонів «мода і стиль».

 унікальний дизайн
 хромоване оздоблення корпусу
 MMS, світлова індикація входящих визовів і текстових повідомлень
 XHTML-браузер, java MIDP 1.0 з підтримкою останніх інтерфейсів АРІ
 завантаження через ефір мелодій MIDI, шпалер, java-додатків і налаштувань
 GPRS: class 4 (3+1), CSD, HSCSD

Три кольори корпусу (коричневий, золотистий, срібний). Зовнішня поверхня апарату зроблена ребристою, всіяна невеликими ромбиками. На січень 2006 року вартість 120–125 доларів, що становить ту ж вартість Nokia 2650. Одна модель змінила іншу, різниці між ними немає.

Примітки

Посилання 
 Офіційний каталог nokia.ua березень 2006

Стільникові телефони Nokia
Мобільні телефони, представлені в 2005 році